Кандела́ки () — грузинская фамилия греческого происхождения.

Известные носители

А, В 
 Канделаки, Александр Минаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 5 мая 1917 (посмертно).
 Канделаки, Валерьян Лазаревич (1918—1983) — советский грузинский драматург и сценарист.
 Канделаки, Василий Васильевич (1883—1938) — организатор и директор Всесоюзного института субтропических культур.
 Канделаки, Владимир Аркадьевич (1908—1994) — советский певец (бас-баритон).

Г 
 
 Тарасий (Канделаки, Георгий Иаковлевич) (1871—1951) — иерарх Грузинской православной церкви, епископ Цилканский.
 Канделаки, Гела Ираклиевич (род. 1940) — грузинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.

Д 
 Канделаки, Давид Владимирович (1895—1938) — советский государственный деятель, дипломат.
 Канделаки, Илья (род. 1981) — грузинский футболист.

К

Н, О 
 Канделаки, Николай Порфирьевич (1889—1970) — советский скульптор, народный художник Грузинской ССР (1957).
 Канделаки, Оттар Александрович (род. 1928) — советский борец вольного стиля.

Т 
 Канделаки, Татьяна Леонидовна (урождённая Лейбензон; 1921—1987) — советский лингвист, терминолог.
 Канделаки, Тинатин Гивиевна (известна как Тина Канделаки; род. 1975) — российская журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель.